Waterfoot hace referencia a:

 Waterfoot (Argyll y Bute), Escocia
 Waterfoot (Cumbria), Inglaterra
 Waterfoot (East Renfrewshire), Escocia
 Waterfoot (Irlanda del Norte)
 Waterfoot (Lancashire), Inglaterra